Vila Nova da Rainha pode ser:

Caeté (Minas Gerais) -  Primeiro nome dado à cidade de Caeté, onde se encontra a basílica de Nossa Senhora da Piedade.
Vila Nova da Rainha (Azambuja) - freguesia no concelho da Azambuja, Portugal
 Vila Nova da Rainha (Tondela) - freguesia no concelho de Tondela, Portugal

 Campina Grande - nome dado à cidade de Campina Grande, Brasil, quando ainda era vila
 Senhor do Bonfim (Bahia) - nome da cidade de Senhor do Bonfim, Brasil, quando ainda era vila (1799)

Desambiguação